La frigidité, un trouble de la sexualité.
 Frigide Barjot une humoriste et chroniqueuse mondaine.